JHC est un sigle qui peut désigner :
 JHC, une abréviation et une translittération imparfaite du nom de « Jésus » en grec ;
 , une ancienne revue universitaire couvrant les questions traitant de l'histoire, de la littérature et de l'histoire des religions du point de vue de l'exégèse historico-critique de la Bible ;
 , une revue scientifique de biologie cellulaire évaluée par des pairs.